Saint-Valery bzw. Saint-Valéry (abgeleitet von Valery) steht für:

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Valery, Département Oise
 Saint-Valery-en-Caux, Département Seine-Maritime
 Saint-Valery-sur-Somme, Département Somme

Kantone in Frankreich:
 Kanton Saint-Valery-en-Caux
 Kanton Saint-Valery-sur-Somme

Saint-Valery oder St Valery ist der Name folgender Personen:
 Maud de St Valery († 1210), anglonormannische Adlige
 Rainald von Saint-Valery (frz. Renaud de Saint-Valéry; † nach 1165), Herr von Harenc im Fürstentum Antiochia
Siehe auch:
 St Valery’s Cross